Ниже представлен список округов американского штата Огайо.

Общие данные 
Огайо состоит из 88 округов, занимая 13 место из 50 в .

Из 88 названий округов Огайо 61 также встречаются как именования округов в других штатах страны.

Один округ штата, Делавэр, входит в первую двадцатку списка округов США с самым высоким доходом, занимая 15-ю строчку из 3142-х.

2 из 88 округов Огайо имеют население больше миллиона человек, и в них проживает 21,7 % населения штата; ещё три округа имеют население от полумиллиона до миллиона человек. 10 округов Огайо имеют площадь суши более 1500 км², остальные 78 — менее. Десяти северным округам штата юридически принадлежат значительные части озера Эри, поэтому их официальная площадь может в два и более раз превышать площадь суши.

Население Огайо составляет  человек (2018), площадь —  (в том числе суша — ). Таким образом, среднее количество жителей округа —  человек, средняя площадь округа — 1319 км² (в том числе суша — 1205 км²), средняя плотность населения — 110,3 чел./км².

Округа по дате основания

 1788 год — 1 округ
 1790 — 1
 1797 — 2
 1798 — 1
 1800 — 3
 1803 — 8
 1804 — 1
 1805 — 3
 1806 — 1
 1807 — 1
 1808 — 6
 1809 — 1
 1810 — 6
 1811 — 2
 1812 — 1
 1813 — 2
 1815 — 4
 1816 — 1
 1817 — 2
 1818 — 6
 1819 — 3
 1820 — 3
 1824 — 5
 1825 — 1
 1826 — 1
 1828 — 1
 1831 — 1
 1833 — 2
 1834 — 2
 1835 — 1
 1837 — 1
 1838 — 1
 1839 — 1
 1840 — 3
 1845 — 2
 1846 — 2
 1848 — 2
 1850 — 2
 1851 — 1

«Рекордсмены»

 Самый большой округ (как по общей площади так и по площади суши) — Аштабьюла, 3543 км² (в том числе суша — 1818 км²).
 Самый маленький округ (по общей площади) — Кэрролл, 1033 км² (в том числе суша — 1023 км²).
 Самый маленький округ (по площади суши) — Лейк, 2536 км² (в том числе суша — 588 км²).
 Округ с наибольшим количеством жителей — Франклин, 1 291 981 чел.
 Округ с наименьшим количеством жителей — Винтон, 13 092 чел.
 Округ с наибольшей плотностью населения — Кайахога, 1054,5 чел./км².
 Округ с наименьшей плотностью населения — Монро, 11,8 чел./км².
 Самый старый округ — Вашингтон, образован в 1788 году.
 Самый молодой округ — Нобл, образован в 1851 году.
 Самый северный округ — Аштабьюла
 Самый восточный округ — 4 округа
 Самый южный округ — Лоренс
 Самый западный округ — 9 округов

Список 
 Сортировка по умолчанию — по названию округа, по алфавиту. Также любой столбец можно отсортировать по алфавиту (по убыванию-возрастанию), нажав на чёрные треугольники в заглавии столбца.

 См. также 
 Список городов Огайо
 
 
 Список округов и населённых пунктов Огайо по доходу на душу населения
 
 

 Примечания 

 Литература 
 Генри Хоуи. «Historical Collections of Ohio: An Encyclopedia of the State: History Both General and Local, Geography with Descriptions of Its Counties, Cities and Villages, Its Agricultural, Manufacturing, Mining and Business Development, Sketches of Eminent and Interesting Characters, Etc., with Notes of a Tour Over it in 1886» (1896), изд. Laning printing Company . «The Evolution of Ohio Counties» //  #5 (1896) // стр. 326—350 // Архивировано из первоисточника 21 ноября 2015 // Также в издании 1898 г.
 Рэндольф Чендлер Даунс. «Evolution of Ohio County Boundaries» //  #36 (1896) // стр. 340—477 // Архивировано из первоисточника 5 ноября 2014
 Уильям Александр Тейлор, Обри Кларенс Тейлор. «Ohio statesmen and annals of progress: from the year 1788 to the year 1900…» (1899), изд. Press of the Westbote Company Джеймс Паттерсон Лойер-мл. «History of Ohio: From the Glacial Period to the Present Time» (1905), изд. Press of F. J. Heer, 388 с.
 Джозеф Натан Кейн, Чарльз Кёрри Айкен. «The American Counties: Origins of County Names, Dates of Creation, and Population Data, 1950—2000» (2005), изд. Scarecrow Press, 529 с., ISBN 9780810850361

 Ссылки 
 Округа Огайо  на сайте co.summit.oh.us
 Округа Огайо: население (2000), площадь, окружные центры, год основания на сайте naco.org Архивировано из первоисточника 13 апреля 2007
 Демография Огайо 2007—2012 на сайте quickfacts.census.gov Архивировано из первоисточника 6 марта 2013
 Historical Appendices — Ohio Counties стр. 321—322 на сайте sos.state.oh.us Архивировано из первоисточника 12 июля 2013

Огайо
Округа